Lautoka Football Association é um clube de futebol das Ilhas Fiji, com sede na cidade de Lautoka.
Seus jogos mandantes são no Estádio Churchill Park, com capacidade para 18 mil pessoas. O time também é conhecido como os Baby Blues.

Tem uma marca expressiva no futebol do país sendo o único clube a ganhar três vezes seguidas o campeonato nacional.
Na temporada 2009 não perdeu nenhum jogo da liga e teve um saldo positivo de impressionantes 44 gols.
Seu atual presidente é Shalend Prasad.

Títulos
  Campeonato Fijiano: 6 (1984, 1988, 2009, 2017, 2018, 2021)
  Campeonato Interdistrital: 16 (1941, 1942, 1949, 1950, 1953, 1957, 1958, 1959, 1962, 1964, 1965, 1973, 1984, 1985, 2005, 2008)
  Copa Associação de Fiji: 2 (2000, 2002)
  Batalha dos Gigantes: 1 (1985)

Notáveis jogadores
  Goran Šubara
  Salesh Kumar
  Osea Vakatalesau
  Alvin Avinesh

Referências
http://www3.ogol.com.br/equipa.php?id=25976&epoca_id=138

Clubes de futebol das Fiji
Clubes de futebol fundados em 1934